Ольшки () — фамилия и производные, может означать:

Фамилия 
  (1893—1963) — итальянский издатель.
 Ольшки, Леонардо Самуэль (1861—1940) — итальянский издатель и продавец книг прусского происхождения.
  (1885—1961) — натурализованный итальянский филолог из США.
  (1921—2001) — итальянский писатель и журналист, внук Л. С. Ольшки.

См. также 
 Издательство Лео Ольшки — итальянский издательский дом.